Philéas Jaricot (1796-1830), prêtre catholique français ;
 Pauline-Marie Jaricot (1799-1862), missionnaire catholique française.